Robô Gigante ou  é uma franquia japonesa de mangá, tokusatsu e anime criada por Mitsuteru Yokoyama, em que o enorme robô com o mesmo nome como o título aparece.

Tokusatsu 

Produzida entre 11 de outubro de 1967 e 1 de abril de 1968 pela Toei Company, e exibida pela NET TV com o total de 26 episódios e baseado em um mangá criado por Mitsuteru Yokoyama.

A série conta as aventuras de um garoto que podia acionar um robô gigante através de um relógio de pulso. O robô tinha feições de uma esfinge, nos anos 90 ganhou versão em OVA

Lista de episódios 

 Dracolon, o Grande Monstro do Mar
 Nucleon, o Globo Magico.
 O Vinho De Gargolyle, A Planta Espacial
 Monstro Ligon - Tyrox
 A Mão Gigante
 Dragon, o Monstro Ninja
 Scalon, o Monstro Estrela-Do-Mar
 Desafio Do Monstro de Duas-Cabeças
 Tentaclon, o Monstro Elétrico
 O Gigante Lagorian
 A Terrivel Criatura Da Areia
 Aberion, o Monstro Sintético
 Opticon Deve Ser Destruído
 Jawbone, o Monstro Voador
 Igganog, o Monstro Do Iceberg
 Torozonn, o Robô Inimigo
 Destruam Dan
 O Gente Misterioso
 Metron, o Homem do Espaço
 S.O.S Robô Gigante
 A Terrível Múmia Espacial
 O Robô Chamado Cleópatra
 Dr.Engali, Mestre do Mal
 Hidrazona Uma Terrível Bactéria
 Drakukan, o Vampiro do Espaço
 O Fim De Guilhotina

No Brasil 

 A série passou na década de 1970 na  Rede Globo e Rede Tupi de Televisão e na década de 1980 na TV Record. Sua última exibição na TV brasileira foi em 1986 junto com o "Vingadores do Espaço" na Sessão de Séries Enlatadas intitulada "Heróis do Espaço". A série foi trazida pela distribuidora ABC Filmes do Brasil e dublado pela TV Cinesom - Rio de Janeiro.

 Robô Gigante saiu também em DVD pela CultClassics, contendo todos 26 episódios em 3 discos dublados em inglês com legendas em português. Essa versão lançada aqui é a versão americana da série, intitulada Johnny Sokko and his Flying Robot e essa é a versão exibida no Brasil com abertura instrumental. A abertura original em japonês é cantada. Infelizmente, esta série, assim como tantos outras séries e desenhos japoneses, se perderam no incêndio que atingiu a TV Record no início da década de 90.
 Robô Gigante foi relançado em DVD em abril de 2018 pela World Classics com 26 episódios em 3 discos e agora com som original em japonês e legendas em português essa copia e á mesma que foi lançada pela CultClassics com a abertura da versão americana sendo apresentada nesse DVD só se inseriu o som o original em japonês - no primeiro lançamento não havia essa opção em áudio. 

Toei tokusatsu
Mecha
Mangás de 1967
 
Programas da TV Asahi